Verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius van Machiavelli
 Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze van Galileo Galilei